Das Dubai Duty Free Classic 1992 war ein Snooker-Turnier der Saison 1992/93, das vom 3. bis 9. Oktober im Al Nasr Sports Club in Dubai ausgetragen wurde. Es war die vierte Ausgabe des Ranglistenturniers.

Stephen Hendry hatte 1989 gewonnen und ein Jahr später den Titel verteidigt. Im Vorjahr hatte John Parrott gewonnen und diesmal stand er wieder im Finale. Sein Gegner war Hendry. Es wurde das knappste Finale und das einzige Mal in der Turniergeschichte, dass der Decider entscheiden musste. Parrott gewann mit 9:8 und besiegte damit nach dem Kent Classic die schottische Nummer 1 bereits zum zweiten Mal in dieser Saison in einem Endspiel.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Beim Turniermodus gab es keine Veränderung.

Finale

Quellen 

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Dubai